Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 92 dans le monde.

 Route fédérale 92 en Allemagne
 Route 92 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  aux États-Unis
 Route principale 92 en Finlande
 Route européenne 92 en Grèce
 Route 92 en Islande
  dans certains pays